Sekiguchi ist der Familienname folgender Personen:

 Gen Sekiguchi (* 1968), japanischer Regisseur
 Hisao Sekiguchi (* 1954), japanischer Fußballspieler
 Keisuke Sekiguchi (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Kunimitsu Sekiguchi (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Masahiro Sekiguchi (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Ryōko Sekiguchi (* 1970), japanische Schriftstellerin, Kunsthistorikerin und Übersetzerin
 Shūichi Sekiguchi (* 1991), japanischer Tennisspieler
 Tarō Sekiguchi (* 1975), japanischer Motorradrennfahrer
 Sekiguchi Tsugio (1894–1958), japanischer Linguist und Schauspieler
 Yūhi Sekiguchi (* 1987), japanischer Automobilrennfahrer